Натуральне число 845
 845 рік до нашої ери
 845 рік нашої ери